Тю́нинское сельское поселение — муниципальное образование в западной части Рогнединского района Брянской области. Административный центр — село Тюнино.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Тюнинского и Хариновского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Рогнединского района
Сельские поселения Брянской области